Бородинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Приморско-Ахтарского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Бородинский сельский округ.

Административный центр — станица Бородинская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания

См.также 
 Административное деление Краснодарского края

Сельские поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края